

Cinema 
 Florida (Floride) – film del 2015 diretto da Philippe Le Guay

Geografia 

 Florida – città del Partido di Vicente López

 Provincia di Florida – provincia del dipartimento di Santa Cruz

 Flórida – comune del Paraná
 Flórida Paulista – comune di San Paolo

 Florida – comune della provincia di Concepción

 Florida – comune del dipartimento di Valle del Cauca

 Florida – distretto del cantone di Siquirres

 Florida – comune della provincia di Camagüey

 Florida – comune del dipartimento di Copán

 Isole Florida – arcipelago della Provincia centrale delle Isole Salomone

 Florida – distretto della provincia di Bongará

 Florida – città
 Florida – circoscrizione di Vieques

 Florida – stato federato
 Florida – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Florida – villaggio della contea di Monroe, Missouri
 Florida – città della contea di Montgomery, New York
 Florida – villaggio della contea di Orange, New York
 Florida – villaggio della contea di Henry, Ohio
 Penisola della Florida – penisola dello Stato omonimo

 Florida – città della municipalità metropolitana di Johannesburg

 Florida – capoluogo del dipartimento di Florida

Sport 
 Team Nuova Florida – squadra di calcio dell'omonima località di Ardea (RM)

Musica 
 Florida – album di Diplo del 2004
 Florida – album di Sofia Talvik del 2010
 Flo Rida – rapper statunitense

Altro 
 Florida – stazione della metropolitana di Barcellona
 Florida – stazione della metropolitana di Buenos Aires
 V35 Florida – versione della Moto Guzzi V35